Staaff ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Staaff (1867–1936), schwedischer Romanist und Hispanist
 Karl Staaff (1860–1915), schwedischer Politiker

Siehe auch:
 Staaf
 Staff